Románia
Mărăcineni, település Argeș megyében
Mărăcineni, település Buzău megyében